

Sigle 
 Missing in action – termine militare per indicare un disperso in azione
 Minister of Internal Affairs – Ministro degli Interni in inglese

Codici 
 MIA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Miami (USA)
 mia – codice ISO 639-3 della lingua miami
 MIA – codice ISO 3166-2:TW di Miaoli (Taiwan)

Musica 
 MIA. (scritto anche Mia.) – gruppo rock e pop tedesco
 E tu mi manchi/Mia – singolo di Santino Rocchetti del 1976
 Mia – album di Daniela Davoli del 1978
 Mia/Divertimento – singolo di Daniela Davoli del 1978
 Mia – album raccolta di Mia Martini del 1976
 Mia – album raccolta di Mia Martini del 1990
 Mia – singolo di Gatto Panceri del 1997
 Mia – singolo di Giovanni Truppi del 2019
 M.I.A. (Missing In Action) – brano metalcore degli Avenged Sevenfold del 2005 contenuto nell'album City of Evil

Persone
 M.I.A. – cantante britannica
 Sidik Mia – politico malawiano
 Mia - cantante italiana

Televisione 
 Mia! – terzo episodio della prima stagione della serie televisiva True Blood

Altro 
 Mia – nome proprio di persona
 Mia – parola usata per indicare la bulimia, in particolare dagli adepti pro-mia che incoraggiano questa pratica
 MIA – Fondazione bergamasca di stampo cattolico 
 Mia – azienda alimentare italiana ora facente parte del gruppo Amica Chips
 Mia – stazione della metropolitana di Seul